Plac Thomasa Woodrowa Wilsona w Warszawie – plac w warszawskiej dzielnicy Żoliborz
 Plac Wilsona – stacja warszawskiego metra

Wilsona